Ženská dvouhra Brisbane International 2020 probíhala v první polovině ledna 2020. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček.

Vítězkou se stala česká obhájkyně trofeje a světová dvojka Karolína Plíšková, jež ve finále za 2.07 hodiny zdolala 24letou americkou turnajovou osmičku Madison Keysovou po třísetovém průběhu 6–4, 4–6 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour, respektive devátý z tvrdého povrchu, ve dvacátém osmém finále kariéry. Poprvé tak obhájila trofej a v Brisbane se stala první trojnásobnou šampionkou.

27letá Plíšková zůstala na druhé pozici světového žebříčku. Na prahu vyřazení se ocitla v semifinále, kdy ve druhé sadě odvrátila mečbol servírující Naomi Ósakaové. Světová třináctka Keysová, která odehrála jubilejní desáté finále, se po turnaji posunula o dvě příčky výše.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2020